Aspect Oriented Programming
 Appellation d'Origine Protégée è la Denominazione di origine protetta in Belgio, Francia e Lussemburgo
 Gli AOP (acronimo del precedente nome, Authors of Pain) sono un tag team della WWE
 Advance Online Publication, nelle riviste scientifiche in lingua inglese, indica gli articoli diffusi via internet prima dell'uscita effettiva della rivista